Penzoldt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Penzoldt (1892–1955, Pseudonym Fritz Fliege), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Franz Penzoldt (1849–1927), Arzt und Professor der Pharmakologie; Vater von Ernst Penzoldt
 Günther Penzoldt (1923–1997), deutscher Dramaturg; Sohn von Ernst Penzoldt